

Zene, tánc 
 A négy évszak – Antonio Vivaldi versenymű-sorozata
 Négy évszak – Jerome Robbins balettje

Festészet 
 Négy évszak – Nicolas Poussin francia festő festménysorozata
 Négy évszak – Giuseppe Arcimboldo itáliai festő festménysorozata

Film, sorozat
 A négy évszak ― Alan Alda 1981-ben bemutatott filmje a főszerepben Alda és Carol Burnett

Irodalom, publicisztika
 Négy évszak – Abody Béla egykori folyóirata